Adamite et adamique sont initialement des adjectifs qualifiant ce qui se rapporte à Adam, le premier homme selon la Bible et le Coran. Adamite est également un nom commun.

Sciences et techniques 
 L'adamite est un minéral composé d'arséniate de zinc, de formule chimique .

Sciences humaines et sociales 
 Les adamites sont les adeptes d'un mouvement religieux inspiré par la nostalgie de l'Éden ().
 La langue adamique est une proto-langue mythique, qui aurait été parlée par Adam et Ève.

Voir aussi 
 Préadamite